Chauvigny ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

 Chauvigny, Kleinstadt im Département Vienne
 Chauvigny-du-Perche, Gemeinde im Département Loir-et-Cher
 Kanton Chauvigny im Département Vienne

Chauvigny ist der Familienname folgender Personen:
 André de Chauvigny, französischer Ritter